

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 8 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Holn“ beginnt.

Holn 



Holne 
 Holness, Andrew (* 1972), jamaikanischer Politiker (JLP) und Premierminister
 Holness, Karen (* 1977), kanadische Filmschauspielerin
 Holness, Omar (* 1994), jamaikanischer Fußballspieler

Holns 
 Hölnstein, Burkhard von, württembergischer Adliger
 Holnstein, Caroline von (1815–1859), Inbegriff der schönen Münchnerin
 Holnstein, Franz Ludwig von (1723–1780), bayerischer General und herzoglicher Statthalter, unehelicher Spross aus dem Hause Wittelsbach
 Holnstein, Maximilian Karl Theodor von (1835–1895), bayerischer Gutsbesitzer und Staatsmann

Holnt 
 Holnthaner, Eduard (* 1944), slowenischer Jazzmusiker